Мукке () — немецкая фамилия

 Мукке, Герман (1935—2019) — австрийский астроном.
 Мукке, Карл Карлович (1890—1939) — советский деятель органов государственной безопасности.
 Мукке, Мануэла (род. 1975) — немецкая гребчиха-байдарочница. Двукратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира.
 Мукке, Рихард Петрович (1846—1925) — немецкий географ, этнолог и статистик, работавший в Дерптском университете.